Flocksvaltingar (Baldellia) är ett släkte av svaltingväxter. Flocksvaltingar ingår i familjen svaltingväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svaltingväxter